L'Impero messicano può riferirsi a due momenti della storia del Messico nel corso del XIX secolo:

Primo Impero messicano (1821-1824, imperatore Agustín de Iturbide).
Secondo Impero messicano (1863-1867, imperatore Massimiliano d'Asburgo).